Saint Johns - miasto na wyspie Saba (gmina zamorska Holandii); Według danych szacunkowych na rok 2010 liczy 209 mieszkańców. Ośrodek turystyczny.

Przypisy 

Miasta na Sabie